Reinhold Rudbeck kan syfta på:

 Reinhold Rudbeck (1825–1915), friherre och hovman
 Reinhold Rudbeck (1871–1957), friherre och hovman
 Reinhold Rudbeck (1904–1998), friherre och hovman